Gémeos (Celorico de Basto), een plaats in de Portugese gemeente Celorico de Basto
 Gémeos (Guimarães), een plaats in de Portugese gemeente Guimarães